Sainte-Agnès (Jura) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Sainte-Agnès (Alpy Nadmorskie) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Sainte-Agnès (Isère) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy